Drafi steht für:
 Drafi (Griechenland), Ort in der Gemeinde Rafina-Pikermi in der Attika, Griechenland.
 Drafi (Vorname), männlicher Vorname
 Bekannter Namensträger dieses Vornamens war der 2006 verstorbene Schlagersänger Drafi Deutscher